Loyal kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Loyal (Oklahoma)
Loyal (Wisconsin)